Nagy Mihály
 Nagy Mihály erdélyi unitárius püspök 1691–1692 között
 Nagy Mihály (1788–1878) református püspök
 Nagy Mihály (1795–1877) evangélikus lelkész
 Nagy Mihály (18. század–1857 után) színész, színigazgató
 Nagy Mihály (1826–1879) színész, színigazgató
 Nagy Mihály (1860–1918) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, városi képviselő
 Nagy Mihály (1934–2018) a Dunaújvárosi Római Katolikus egyházközség plébánosa
 Nagy Mihály (1937) tanár
 Nagy Mihály (1957) régész
 Nagy Mihály (1961–2019) újságíró
 Nagy Mihály (1961) labdarúgó, edző
 Nagy Mihály (1993) szabadfogású birkózó

hasonló nevűek
 Fekete Nagy Mihály (1894–1954) erdélyi magyar újságíró, szerkesztő